

Patronyme 

 
 Alain Lortie, éclairagiste québécois ;
 Alain Lortie (1955-), écrivain québécois, mieux connu sous le pseudonyme de Daniel Sernine ;
 André Lortie (), ministre et théologien protestant français ;
 Bernard Lortie (1951-), membre du Front de libération du Québec ;
 Denis Lortie (1959- ), militaire canadien auteur de l'attaque de 1984 contre l'Assemblée Nationale ;
 Joseph-Arthur Lortie (1869-1958), médecin et homme politique fédéral, provincial et municipal du Québec ;
 Léon Lortie (1902-1985), historien et chimiste québécois ;
 Louis Lortie (1959-), pianiste classique québécois ;
 Paul Lortie (1944-), prélat canadien de l'Église catholique.

Prix 
 Le Prix Léon-Lortie est un prix annuel créé en 1987 par la Société St-Jean-Baptiste de Montréal.